Бу́зек () — немецкий топоним и фамилия. известные носители:

 Бузек, Агата (род. 1976) — польская актриса, дочь Ежи Бузека.
 Бузек, Ежи (род. 1940) — польский политик, премьер-министр Польши, председатель Европарламента.
 Бузек, Людгарда (род. 1935) — польский учёный-химик, супруга Ежи Бузека.
 Бузек, Петр (род. 1977) — чешский хоккеист.
 Бузек, Ханс (1916 — ?) — австрийский шахматист.
 Бузек, Эрхард (1941—2022) — австрийский политический деятель, член австрийской народной партии.

Топоним 
 Бузек — коммуна в Германии.

См. также 
 Бусек
 Боузек
 Буцек